Леджуана «Леди» Грумс (; также известная как Леди Хардмон (); род. 12 сентября 1970 года, Роли, Северная Каролина, США) — американская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. За три месяца до основного драфта ВНБА 1997 года была распределена в клуб «Юта Старз». Играла в амплуа лёгкого форварда и атакующего защитника. По завершении спортивной карьеры вошла в тренерский штаб родной команды «Сакраменто Монархс». В настоящее время работает главным тренером школьной команды «Грейтер Атланта Кристиан Спартанс».

Ранние годы 
Леджуана родилась 12 сентября 1970 года в городе Роли (штат Северная Каролина), дочь Валери  Хардмон.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Студенческая карьера в NCAA на сайте georgiadogs.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетбольные тренеры США
Игроки ЖБК «Скио»
Баскетболистки «Юта Старз»
Игроки «Сакраменто Монархс»